LEGO Adventurers é um tema dos brinquedos LEGO. Lançado em 1998, é baseado no conceito de aventuras do tipo Indiana Jones.

Os personagens são um explorador e uma equipa de arqueologia em um cenário indeterminado similar ao dos populares filmes de ação. Os primeiros conjuntos deste tema lançados foram os da linha Egito, seguido pelos da linha selva amazônica e, em seguida, pelos da linha ilha dos dinossauros. Posteriormente novos conjuntos foram lançados com um tema Oriental que incluiu as montanhas do Himalaia, a Índia e a China.

O tema deu origem às seguintes linhas/conjuntos:

LEGO Egipt (1998-1999) 
Os personagens da linha são:

 Johnny Thunder (Sam Grant): Personagem principal do tema, nasceu na Austrália é um destemido arqueólogo. Veste camisa cáqui com um lenço vermelho, calças pretas e um chapéu inclinado.

 Dr. Kilroy (Dr. Lightning): Um dos companheiros de aventuras de Johnny Thunder. É um professor e é como uma figura paterna para Johnny. Usa um capacete de explorador, uma camisa branca com uma gravata borboleta vermelha e calças verdes.

 Pippin Reed (Gail Storm): A companheira feminina de Johnny Thunder que é uma jornalista amiga, registrando todos os acontecimentos das aventuras. Usa um casaco verde, calças vermelhas e também um capacete de explorador ou um capacete de piloto.

 Sam Sinister (Baron von Barron): Principal vilão do tema, busca obter itens que considera valiosos, incluindo dinossauros. Ele tem cicatrizes no rosto e usa um monóculo.Veste camisa cáqui com coldre, calças cinzentas, ombreiras e também um capacete de explorador ou um capacete de piloto. A sua mão esquerda é um gancho.

Conjuntos 
 1094/5900 Johnny Thunder 
 Minifigs: Johnny Thunder
 Animais: Black Scorpion

 1182/3020 Little Raft 
 Minifigs: Johnny Thunder
 Animais: Black Scorpion

 1183/3021 King Pharaoh the Third 
 Minifigs: Pharaoh Hotep

 2541 Adventurers' Buggy 
 Minifigs: Lord Sam Sinister

 2542/3022/3039 Adventurers' Mini Plane 
 Minifigs: Harry Cane

 2879/5909/5948 Treasure Raiders 
 Minifigs: Slyboot, Lord Sam Sinister, Dr. Kilroy, Skeleton, Harry Cane
 Animais: 2 Black Scorpions

 2995 Adventurers Car & Skeleton 
 Minifigs: Dr. Kilroy, Pharaoh skeleton
 Animals: Black Scorpion

 2996 The Lost Tomb 
 Minifigs: Slyboot, Pharaoh Hotep
 Animais: Red Snake, Black Scorpion

 3023 Slyboot Car 
 Minifigs: Slyboots

 3055 Adventurers Car 
 Minifigs: Johnny Thunder

 3722/5919 Treasure Tomb 
 Minifigs: Pharaoh skeleton, Lord Sam Sinister, Johnny Thunder
 Animais: 2 Yellow Birds, 2 Dark gray Birds, 2 Red Snakes, Black Scorpion

 5381 Adventurer's Accessories 
 Animais: 2 Black Scorpions, Red Snake, Black Snake

 5918 Scorpion Tracker 
 Minifigs: Johnny Thunder
 Animais: 2 Black Scorpions

 5928 Bi-Wing Baron 
 Minifigs: Lord Sam Sinister

 5938 Oasis Ambush 
 Minifigs: Slyboots, Pharaoh skeleton, Johnny Thunder
 Animais: Black Scorpion.

 5958 Mummy's Tomb 
 Minifigs: Slyboot, Johnny Thunder, Pharaoh Hotep, Dr. Kilroy

 5978 Sphinx Secret Surprise 
 Minifigs: Pippin Read, Dr. Kilroy, Johnny Thunder, Pharaoh Hotep, Slyboot, Egypt skeleton, Lord Sam Sinister
 Animais: Red Snake, Black Scorpion

 5988 Pharaoh's Forbidden Ruins 
 Minifigs: Johnny Thunder, Pharaoh Hotep, 3 Skeleton, Dr. Kilroy, Pippin Read, Lord Sam Sinister, Harry Cane, Slyboot
 Animais: 5 Dark gray Birds, Black Scorpion, Dark gray Bat, Dark gray Crocodile, Black Snake, Red Snake

LEGO Amazon (1999) 
 1271/5905 Jungle Surprise 
 Minifigs: Pippin Read
 Animais: Black Spider, Red Snake

 5901/5902 River Raft 
 Minifigs: Max Villano
 Animais: Red Snake

 5906 Ruler of the Jungle 
 Minifigs: Achu
 Animais: Black Spider

 5925 Pontoon Plane 
 Minifigs: Harry Cane

 5936 Spider's Secret 
 Minifigs: Skeleton, Pippin Read, Señor Palomar
 Animais: 2 Black Spiders, Black Scorpion

 5956 Air Zeppelin 
 Minifigs: Rudo Villano, Dr. Kilroy, Johnny Thunder, Harry Cane
 Animais: Black Spider

 5976 River Expedition 
 Minifigs: Gabarros, Johnny Thunder, Dr. Kilroy, Rudo Villano, Señor Palomar, Skeleton, Achu
 Animais: Red Snake, Black Snake, Black Spider, Black Scorpion, Monkey

 5986 Amazon Ancient Ruins 
 Minifigs: Dr. Kilroy, Johnny Thunder, Pippin Read, Skeleton, Señor Palomar, Achu, Rudo Villano, Gabarros
 Animais: Black Snake, Red Snake, 2 Black Spiders, Black Scorpion, Black Bat, Green Crocodile

LEGO Dino Island (2000) 
Os personagens introduzidos são:

 Alexis Sinister: Um vilão que auxilia no último plano contra os aventureiros. Ele sequestra Pippin Reed e veste-se como ela para tentar atrair os heróis para a morte. O personagem é morto no final.

Conjuntos 
 1278/5903 Johnny Thunder & Baby T-Rex 
 Minifigs: Johnny Thunder
 Animais: Green Baby T-Rex

 1280/5904 Microcopter 
 Minifigs: Dr. Kilroy

 5911 Johnny Thunder's Plane 
 Minifigs: Johnny Thunder

 5912 Mike's Swamp Boat 
 Minifigs: Mike
 Animais: Brown Pteranodon

 5913 Dr. Lightning's Car 
 Minifigs: Dr. Kilroy

 5914 Sam Sanister and Baby T-Rex 
 Minifigs: Lord Sam Sinister
 Animais: Green Baby T-Rex

 5920 Island Racer 
 Minifigs: Lord Sam Sinister

 5921 Research Glider 
 Minifigs: Mike
 Animals: Tan Pteranodon

 5934 Track Master / Dino Explorer 
 Minifigs: Johnny Thunder, Dr. Kilroy
 Animais: Red Pteranodon

 5935 Island Hopper 
 Minifigs: Pippin Read
 Animais: Brown Pteranodon

 5955 All Terrain Trapper 
 Minifigs: Mr. Cunningham, Lord Sam Sinister, Alexis Sanister.
 Animais: Triceratops, Stegosaurus, Green Baby T-Rex

 5975 T-Rex Transport 
 Minifigs: Mike, Johnny Thunder, Dr. Kilroy, Alexis Sanister, Lord Sam Sinister
 Animais: Triceratops, Tyrannosaurus Rex, Green Baby T-Rex

 5987 Dino Research Compound 
 Minifigs: Mike, Dr. Kilroy, Johnny Thunner, Pippin Reed, Lord Sam Sinister, Mr. Cunningham.
 Animals: Light gray Spider, Green Baby T-Rex, Tyrannosaurus Rex, Red Pteranodon, Stegosaurus, Black Scorpion, Black Spider

 1279 Adventurers' Airplane 
 Minifigs: Mr. Cunningham

 1281 Adventurers' Ultralight 
 Minifigs: Mike

LEGO Orient Expedition (2003)

India 
 7410 Jungle River
 Minifigs: Johnny Thunder
 Animais: Red Snake, Green Crocodile

 7411 Tygurah's Roar
 Minifigs: Dr. Kilroy, Tygurah

 7414 Elephant Caravan
 Minifigs: Babloo, Pippin, Lord Sam Sinister
 Animais: Dark gray Elephant

 7418 Scorpion Palace
 Minifigs: Johnny Thunder, Maharaja Lallu, Lord Sam Sinister, Dr. Kilroy, Guard
 Animais: Light gray Elephant

 7422 Red Eagle
 Minifigs: Johnny Thunder

Mount Everest 
 7409 Secret of the Tomb 
 Minifigs: Lord Sam Sinister, Skeleton
 7412 Yeti's Hideout
 Minifigs: Pippin Read, Yeti
 7415 Aero Nomad
 Minifigs: Johnny Thunder, Dr. Kilroy
 7417 Temple of Mount Everest
 Minifigs: Johnny Thunder, Lord Sam Sinister, Sanje, Ngan Pa
 7423 Mountain Sleigh
 Minifigs: Dr. Kilroy

China 
 7413 Passage of Jun-Chi 
 Minifigs: Johnny Thunder, Jun-Chi

 7420 Thunder Blazer 
 Minifigs: Johnny Thunder

 7416 Emperor's Ship 
 Minifigs: Lord Sam Sinister, 2 Guardas Imperiais

 7419 Dragon Fortress
 Minifigs: Johnny Thunder, Pippin Read, Dr. Kilroy, Dragon Fortress Guardian, Lord Sam Sinister, Imperador Chang Wu, Jing Lee, 2 Guardas Imperiais
 Animais: Dragon Oriental

 7424 Black Cruiser 
 Minifigs: Lord Sam Sinister

Jogos de computador 
Os personagens do tema LEGO Adventurers, "Johnny Thunder", "Dr. Kilroy", "Miss Pippin Reed", e "Lord Sam Sinister" podem ser vistos no jogo de computador, LEGO Island 2: The Brickster's Revenge.
 
"Johnny Thunder" e "Sam Sinister" (com o nome "Baron von Barron") aparecem no jogo LEGO Racers 2, no mundo chamado "Dino Island", que reflete a linha Adventurers homónima.
 
Diversos personagens das linhas podem ser vistos em várias equipes do jogo LEGO Soccer Mania.

Ver também 
 Johnny Thunder
 LEGO Indiana Jones

Ligações externas 
  Página oficial
  Lego Adventurers Fansite

Temas de Lego